Теория взаимообусловленного существования:
 Теория взаимообусловленного возникновения, или Пратитья-самутпада — концепция причинности в буддизме.
 Квантовая запутанность — явление зависимости состояний объектов в квантовой механике.